21-й Чемпионат Европы по шорт-треку 2017 прошёл с 13 по 15 января 2017 года в Турине, Италия. В соревнованиях принял участие 81 спортсмен из 28 стран.

Медалисты

Мужчины 
Призёры по результатам соревнований:

Женщины 
Призёры по результатам соревнований:

Страны-участницы

См. также 
 Шорт-трек
 Чемпионат Европы по шорт-треку

Примечания 

2017
Спорт в Италии в 2017 году
2017 год в конькобежном спорте
Шорт-трек